Coalgate kan syfta på:

 Coalgate, Nya Zeeland
 Coalgate, Oklahoma

Se även 
 Colgate-Palmolive